Suardi – comune argentino della provincia di Santa Fe
 Suardi – comune italiano della Lombardia
 Suardi – famiglia storica italiana
 Cappella Suardi – chiesa di Trescore Balneario
 Bartolomeo Suardi (Bramantino) – pittore e architetto italiano
 Ivan Suardi – compositore italiano